Kuruc steht für:

 Kuruzen, antihabsburgische Aufständische in Ungarn
 Frank Kuruc, deutscher Jazzgitarrist